Hinckley pode referir-se a:
Localidades
Hinckley (Reino Unido) - município na Inglaterra, Reino Unido
Três localidades nos Estados Unidos:
 A vila de Hinckley (Illinois)
 A cidade de Hinckley (Minnesota)
 A cidade de Hinckley (Utah)

Pessoas
 Gordon B. Hinckley, décimo quinto presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
 John Hinckley Jr., homem que tentou matar o então presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan

Desambiguação